Cinema:
 L'innocent (pel·lícula de 1976) (Innocente), pel·lícula italiana dirigida per Luchino Visconti i protagonitzada per Giancarlo Giannini, Laura Antonelli i Jennifer O'Neill
 The Innocent (pel·lícula de 1985), pel·lícula britànica dirigida per John Mackenzie i protagonitzada per Liam Neeson i Miranda Richardson
 L'innocent (pel·lícula de 1993) (The Innocent), pel·lícula dirigida per John Schlesinger i protagonitzada per Anthony Hopkins i Isabella Rossellini
 Innocent (pel·lícula de 1999), pel·lícula francesa dirigida per Costa Natsis i protagonitzada per Jacques Bonnaffé i Elisabeth Depardieu
 L'innocent (pel·lícula de 2011) (The Lincoln Lawyer), pel·lícula estatunidenca dirigida per Brad Furman i interpretada per Matthew McConaughey, Marisa Tomei i Ryan Phillippe
 Innocent (pel·lícula de 2011), telefilm estatunidenc dirigit per Mike Robe i interpretat per Bill Pullman, Alfred Molina i Marcia Gay Harden